Il singolare del torneo di tennis Marjorie Sherman Women's Circuit 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Bejhel'zymer che ha battuto in finale Kristína Kučová che ha dovuto ritirarsi sul punteggio di 6-3, 4-6, 5-2.

Teste di serie 

 Julia Glushko (quarti di finale)
 Aleksandra Panova (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (semifinali)
 Kristína Kučová (finale)

 Julija Bejhel'zymer (Campionessa)
 Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)
 Michaela Hončová (quarti di finale)
 Polina Vinogradova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Marjorie Sherman Women's Circuit 2013